Late Bloomers (deutsch wörtlich „Spätblüher“) steht für:

 Late Bloomers – Lieber spät als nie, US-amerikanischer Spielfilm von Julia Dyer (1996)
 Die Herbstzeitlosen (2006), international Late Bloomers, Schweizer Spielfilm von Bettina Oberli (2006)
 Late Bloomers (2011), französischer Spielfilm von Julie Gavras (2011)

Siehe auch:

 Bloomers
 Bloomer
 Spätentwickler